Anarchie peut désigner :
 anarchie, une société basée sur la démocratie directe et dans laquelle il n'existe de ce fait pas de chef ou d'autorité politique distincte du peuple lui-même;
 anarchie, un concept utilisé en théorie des relations internationales pour décrire la situation du système international ;
 Anarchie , le premier album studio du rappeur français SCH, sorti le  ;
 anarchie la Guerre civile anglaise de 1135 à 1154.

Voir aussi 
 
 
 , titre d'un film et d'une chanson